Heinichen ist der Familienname folgender Personen: 

 Carsten Heinichen (* 1968), deutscher Basketballspieler
 Detlef Heinichen (* 1954), deutscher Puppenspieler
 Franz Josef Heinichen (Joseph Heinichen; 1816–1892), deutscher Jurist, Obergerichts-Vizepräsident und Politiker
 Friedrich Adolf Heinichen (1805–1877), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Johann David Heinichen (1683–1729), deutscher Komponist und Musiktheoretiker
 Otto-Raban Heinichen (* 1932), deutscher Jurist und Diplomat
 Veit Heinichen (* 1957), deutscher Schriftsteller 
 Wilhelm Heinichen (1856–1911), deutscher Verwaltungsjurist und Präsident des Landeskonsistoriums in Hannover
 Wilhelm Heinichen (Oberbürgermeister) (1883–1967), Mitglied der Landessynode der ev.-luth. Landeskirche, Landrat, Ratsherr, Oberbürgermeister 

Siehe auch:
 Hainichen (Begriffsklärung)